

Geografia
 Hata – città dell'India, situata nel distretto di Kushinagar
 Distretto di Hata – distretto della prefettura di Kōchi, in Giappone

Persone
 Ikuhiko Hata – storico giapponese
 Kenjiro Hata – fumettista giapponese
 Motohiro Hata – cantautore giapponese
 Sahachiro Hata – chimico e immunologo giapponese
 Shunroku Hata – militare giapponese
 Tsutomu Hata – politico giapponese
 Yuichiro Hata – politico giapponese